90-ият източен меридиан или 90° източна дължина e меридиан, който се разпростира от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Азия, Индийския океан и Антарктида, до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност с 90-и западен меридиан.

и090-и източен меридиан